— це надзвичайно міцна хватка, наприклад, якою користується людина в паніці від страху.

Мертва хватка також може означати:
 Синдром мертвої хватки, сексуальна дисфункція, викликана агресивною мастурбацією;
 , фільм 2012 року;
 «Death Grips», експериментальний хіп-хоп гурт із Сакраменто, Каліфорнія;
 , однойменна розширений альбом групи;
 , металкоровий альбом гурту  2016 року.

Див. також 
 , вигадана техніка захоплення, показана у франшизі Зоряний шлях.

Багатозначні терміни